Раи́са Гончаро́ва:
 Гончарова, Раиса Ильинична (род. 1955) — советская и российская певица хора, народная артистка России.
 Гончарова, Раиса Павловна (1926—?) — украинская советская деятельница, Герой Социалистического Труда.